Thạnh Mỹ (Lâm Đồng)
 Thạnh Mỹ (Quảng Nam)
 Thạnh Mỹ (Đồng Tháp)
 Thạnh Mỹ (Cần Thơ)
 Thạnh Mỹ (Tiền Giang)

Zie ook:
 Thạnh Mỹ Lợi
 Long Thạnh Mỹ
 Thạnh Mỹ Tây
 Thành Mỹ
 Thanh Mỹ (doorverwijspagina)